HHS ist die Abkürzung für:
 United States Department of Health and Human Services, siehe Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der Vereinigten Staaten
 die Handelshochschule Stockholm
 Handelshøgskolens Studentforening, Studentenorganisation in Norwegen
 das Hypothenar-Hammer-Syndrom, eine durch Gewalteinwirkung verursachte arterielle Durchblutungsstörung der Hand
 Heinrich-Hertz-Schule (Hamburg)

Abkürzung